abrazja (stomatologia)
 abrazja (ginekologia) – inaczej łyżeczkowanie macicy
 abrazja (geologia)
 abrazja (technika)